Няга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Няга, Адриан (род. 1979) — румынский футболист и тренер.
 Няга, Штефан (1900—1951) — молдавский советский композитор, пианист и дирижёр.